Kenzō Suzuki (ur. 1950) – japoński astronom
 Kenzō Suzuki (ur. 1974) – japoński wrestler